Эбе-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 59°30’с. ш. 121°21’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°04’с. ш. 144°16’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°31’с. ш. 118°33’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°43’с. ш. 129°06’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30’с. ш. 124°16’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°41’с. ш. 145°39’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°45’с. ш. 118°06’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°25’с. ш. 122°57’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°26’с. ш. 141°54’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°28’с. ш. 130°07’в. д..
 Эбе-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°59’с. ш. 119°18’в. д..

Примечания